Didier Poiraud (?-), réalisateur et scénariste français.
 Lucienne Berthieu-Poiraud (1978-), joueuse française de basket-ball.
 Thierry Poiraud (?-), réalisateur et scénariste français.
Patronyme français